The Corsican Brothers – cortometraggio del 1898 diretto da George Albert Smith
The Corsican Brothers – cortometraggio del 1902 diretto da Dicky Winslow
The Corsican Brothers – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Cameraphone
The Corsican Brothers – cortometraggio del 1912 diretto da Oscar Apfel, J. Searle Dawley
The Corsican Brothers – cortometraggio del 1915 diretto da George Lessey
The Corsican Brothers – film del 1920 diretto da Colin Campbell e Louis J. Gasnier